Rayleigh (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
John William Strutt (Lord Rayleigh), een Brits natuurkundige en Nobelprijswinnaar
Robert Strutt, zijn zoon, 4de baron Rayleigh

Zie ook
Raleigh (doorverwijspagina)